«В поисках Санта Лапуса» () — семейный кинофильм, вышедший сразу на видеоносителях 23 ноября 2010 года.

Сюжет 
Когда Санта-Клаус со свои другом (щенком) Лапусом приезжает в Нью-Йорк, то у него крадут магический кристалл. Санта и Лапус теряют друг друга. Без этого кристалла у Санта-Клауса теряется память, а потерявшийся Лапус ищет Санту.

Между тем сироту по имени Куин определяют в приютный дом, директор которого госпожа Стаут не любит Рождество и запрещает праздновать его. Несмотря на жесткие правила приюта, у Куин завязывается дружба с девочкой по имени Уилл. Однажды Куин находит Лапуса и приводит его в приют, вопреки всем правилам. Она может понимать его. Куин знакомит щенка с девочками по приюту и все могут понимать его, кроме Уилл. Лапус объясняет это тем, что его могут понимать только те люди, которые верят в Рождество. Лапус рассказывает им, что он потерялся и ему нужно найти Санта-Клауса. С помощью Куин и Уилл им удаётся найти Санта-Клауса.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Детские фильмы Канады
Детские фильмы США
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о собаках
Фильмы о говорящих животных
Фильмы об амнезии
Рождественские фильмы США
Рождественские фильмы Канады
Приключенческие фильмы США
Фильмы Канады 2010 года
Фильмы США 2010 года
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях